Wechsel steht für:
 Veränderung
 Wechsel (Konstruktionslehre), Arbeitsmethoden
 Wechsel (Wertpapier), ein Wertpapier
 kurz für Wechseljahre der Frau
 das Wechseln von Spielern beim Mannschaftssport, siehe Auswechslung
 eine Tierwanderungsroute, der Wildwechsel
 eine tektonische Störung im Bergbau, siehe Überschiebung
 Lastabtragung eines unterbrochenen Längsträgers durch rechtwinklig verlegte Bauteile, siehe Auswechselung
 Wechsel (Lyrik), eine Gattung mittelalterlicher Lyrik
 ein Zapfhahn für das Bier-Holzfass
 Bahnweiche (veraltet), siehe Weiche (Bahn)

geographischer Objekte:
 Wechsel (Berg), steirisch-niederösterreichischer Gebirgszug
 Wechsel (Mendelkamm), Gipfel im Mendelkamm in Südtirol
 Wechsel (Pass), steirisch-niederösterreichischer Gebirgspass
 Wechsel (Pass in Bayern), Gebirgspass in Bayern
 Wechsel (Gemeinde Türnitz), Ortsteil von Türnitz, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Siehe auch:
 Change
 Wechsel Straße (B54)